Михаил Иванович Парышкура — советский и киргизский машиностроитель и государственный деятель. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984-1989) от Киргизской ССР.

Биография 
М.И. Парышкура родился в 1938 году.

Украинец.

Образование - высшее.

Член КПСС в 1962-1991 годах.

Генеральный директор Производственного объединения «Станкостроительный завод им. В.Ленина» (до 1990).
В 1990-91 - секретарь ЦК Компартии Киргизии.

Затем - директор завода сельскохозяйственного машиностроения имени Фрунзе, г. Бишкек (одного из крупнейших в Киргизии).
В 1995 году. завод признан банкротом. Председатель ликвидационной комиссии (до 2000?). На 64 гектара экс-территории завода разместил 55 частных фирм.

Ссылки 
 Биография на сайте «ЦентрАзия»

Примечания 

Члены КПСС
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Киргизской ССР
Машиностроители
Делегаты XXVII съезда КПСС